Томпсонвил има више значења:
 Томпсонвил (Конектикат)
 Томпсонвил (Пенсилванија)
 Томпсонвил (Тексас)
 Томпсонвил (Илиноис)
 Томпсонвил (Мичиген)